Dvouhra juniorek ve Wimbledonu 2022 probíhala v první polovině července 2022. Do singlové soutěže londýnského grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo šedesát čtyři hráček. Obhájkyně titulu, Španělka Ane Mintegiová del Olmová, již nebyla věkově způsobilá k účasti v juniorském tenise.

Ročník se zákazem účasti ruských a běloruských tenistů a bez přidělení žebříčkových bodů vyhrála nejvýše nasazená, 16letá Američanka Liv Hovdeová. Ve finále zdolala maďarskou turnajovou sedmičku téhož věku Lucu Udvardyovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Juniorská světová čtyřka tak vylepšila své maximum ze semifinále Australian Open 2022 a získala první grandslamovou trofej. V průběhu jednoho roku se minnesotská rodačka v kombinovaném juniorském žebříčku ITF posunula do první pětky ze 173. místa. Stala se čtrnáctou americkou vítězkou wimbledonské juniorky, ale po Claire Liuové z roku 2017 teprve druhou ve 21. století. Rovněž byla první nejvýše nasazenou šampionkou od titulu Belindy Bencicové v roce 2013.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

dvouhra juniorek
Juniorský tenis v roce 2022